Drinić (Bosanski Petrovac, BiH), naseljeno mjesto u općini Bosanski Petrovac, BiH
 Drinić (Petrovac, BiH), naseljeno mjesto u općini Petrovac, BiH